GIR puede referirse a:
 Gestión integral de residuos;
 Gestión integral de riesgo;
 Grupo de Investigación Reconocido, equipo compuesto por docentes e investigadores que comparten objetivos, infraestructuras y recursos;
 Parque Nacional Bosque de Gir, situado en la India; único hogar actual del león asiático.
 Grupo Intervención y Rescate de la Policía Nacional del Ecuador.
 Al personaje de la serie de TV Invasor Zim.